Тлалнелхуајокан има више значења:

 Општина Тлалнелхуајокан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлалнелхуајокан (Тлалнелхуајокан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику